Antartide
 Back Bay – baia della Terra di Graham
Canada
 Back Bay – area abitata del New Brunswick
Stati Uniti d'America
 Back Bay – quartiere di Boston, nel Massachusetts
 Back Bay Fens – parco di Boston, nel Massachusetts
 Back Bay National Wildlife Refuge – area della Virginia
 Back Bay – nome con cui è conosciuta Upper Newport Bay, baia di Newport Beach, in California